Het Torneio Início do Campeonato Carioca was een Braziliaans voetbaltoernooi voor cubs uit Rio de Janeiro deelnamen. De competitie bestond van 1916 tot 1977 met enkele onderbrekingen. 

Alle wedstrijden van het toernooi werden op dezelfde dag in hetzelfde stadion gespeeld. De wedstrijden duurden 20 minuten, behalve de finale, die duurde 60 minuten.

Overzicht

Sportevenement in Rio de Janeiro
Braziliaanse regionale voetbalcompetitie